Hudson Yards es un nombre que puede referirse a:
Hudson Yards (Manhattan), un barrio de Nueva York
Hudson Yards (proyecto), un proyecto inmobiliario
Calle 34–Hudson Yards (línea Flushing), una estación de metro